Длинные волны (также километровые волны, англ. Longwave (LW), Low frequency («Низкие частоты», LF), фр. ondes longues, Basse fréquence («Низкие частоты»), grandes ondes («большие волны», GO)) — диапазон радиоволн с частотой от 30 кГц (длина волны 10 км) до 300 кГц (длина волны 1 км).

Длинные волны распространяются на расстояния до 1—2 тысяч км за счёт дифракции на сферической поверхности Земли. Затем их распространение происходит за счёт направляющего действия сферического волновода, не отражаясь.

Диапазон длинных волн используется для:

— радиовещания на частотах 148,5—283,5 кГц (ранее 148,5—408 кГц),

— радиотелеграфной связи,

— радионавигационных служб,

— радиолюбительской связи,

— передачи команд телеуправления объектами, расположенными на большой площади (электроэнергетика, освещение и пр.),

— передачи эталонных сигналов времени и частоты,

— связи с подводными объектами: подводными лодками, донными буями и др. (9—148,5 кГц),

— связи с подземным объектами и подземными объектами между собой,

— зондирования земной и водной толщи в научных и прикладных целях.

Участок 135,7—137,8 кГц используется для любительской радиосвязи. В этом диапазоне используется сверхузкополосная (полоса до единиц Гц) телеграфная связь с медленной амплитудной манипуляцией (длина точек и тире может составлять, в зависимости от ширины полосы, десятки секунд и даже минуты). В месте приёма это эквивалентно многократному увеличению мощности передатчика и позволяет при помощи маломощного передатчика установить сеанс связи со всем Земным шаром. Скорость передачи информации при этом очень мала (в лучшем случае единицы бит в минуту), потому в эфир передаются только позывные, а приём ведётся с записью для последующей расшифровки (слуховой приём невозможен).

Кроме того, длинные волны могут использоваться в дальней радионавигации.

Длинные волны способны обогнуть Земной шар.

ДВ в России и на постсоветском пространстве 
С апреля 2014 года ДВ диапазон в Российской Федерации мог быть использован для государственного и коммерческого радиовещания как в цифровом (решением ГКРЧ от 16 марта 2012 года для ДВ диапазона был добавлен цифровой формат DRM, однако ни одна радиостанция в DRM формате в нём так и не заработала), так и в аналоговом режиме (Решение ГКРЧ от 15 мая 1995 г, протокол № 30/1). До апреля 2014-го года длинноволновые АМ аналоговые радиостанции вещали в 26 российских регионах: Амурской, Архангельской, Иркутской, Калининградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Читинской областях; республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Коми, Татарстан, Якутия; а также в Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях; Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО.

В частности, с 15 мая 2000 года было прекращено вещание старейшей радиостанции страны Радио-1 (171 кГц). В мае 2010 года прекратило вещание Радио Юность, вещавшее на частоте 153 кГц. 14 марта 2013 года свёрнуто ДВ вещание мощнейшей радиостанции страны «Маяка» (198 кГц, до этого 12 июля 2004 года радиостанция прекратила вещание с передатчика в Ашхабаде на частоте 153 кГЦ). В 2014 году диапазон покинули радиостанция «Чечня свободная», с 2008 года переименованная в «Радио Кавказ», созданная при поддержке Голоса России и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (вещала с начала ноября 2000 года на частоте 171 кГц, Краснодарский край) и Радио России, вещавшее на частотах 171 кГц (передатчики в Калининграде и Томске), 261 кГц (передатчик в Талдоме Московской области).

На частотах 66,(6) и 50,0 кГц передаются эталонные сигналы времени и частоты.

ДВ в мире 
В настоящее время на длинных волнах вещают следующие радиостанции:
 Алжира радиоканалы: «Radio Algeria International. Chaine 1» (153 кГЦ), «Chaine 3» (252 кГЦ) телерадиокомпании «ENTV». «Radio Algeria International Chaine 1» с 6 декабря 2021 года запущено тестовое вещание с малой мощностью передатчика.;*Великобритании (радиоканал «BBC Radio 4» телерадиокомпании «BBC» 198 кГЦ. Планируется прекращение вещания не позднее декабря 2027 года);
 Дании (радиоканал «DR Programma 1» телерадиокомпании «DR» 243 кГЦ) (на конец 2021 года вещание нерегулярное);
 Ирландии (радиоканал «RTE Radio 1» телерадиокомпании «RTÉ» 252 кГЦ. Анонсировалось прекращение вещание в апреле 2019 года, но в связи с модернизацией антенны было отложено);
 Исландии (радиоканалы RUV Ras 1 и RUV Ras 2 телерадиокомпании «RÚV» 189 кГЦ);
 Монголии (радиоканал «МҮОНР Радио 1» телерадиокомпании «MNB» 164, 209 и 227 кГЦ);
 Польши (радиоканал «PR Programa 1» радиокомпании «PR» 225 кГЦ);
 Румынии (радиоканал «Radio Antena Satelor» радиокомпании «Radio România» 153 кГЦ);

Кроме того в направлении Франции на французском языке на длинных волнах вещает частный радиоканал Medi 1 (171 кГЦ).

Вещание на длинных волнах прекратили государственные (теле-)радиокомпании:
 Алжира (радиоканал «Chaine 1» (198 кГц) телерадиокомпании «ENTV»);
 Болгарии радиоканал «Горизонт» (261 кГЦ) радиокомпании «БНР»;
 Германии радиоканалы: «Deutschlandfunk Kultur» 177 КГЦ и «Deutschlandfunk» (153 и 207 кГЦ) радиокомпании «Deutschlandradio». До 1994 также радиоканал «Deutschlandsender» (вещание прекращено 31 декабря 2014 года), а также радиостанция «Radioropa Info» (261 кГЦ);
 Иордании радиоканал «Radio al-Urdunniya» (207 кГЦ) телерадиокомпании «JRTV»;
 Исландии (радиоканалы RUV Ras 1 и RUV Ras 2 телерадиокомпании «RÚV» 207 кГЦ). Вещание прекращено с 01.03.2023;
 Испании радиоканал «Radio 5» (207 кГЦ) телерадиокомпании «RTVE»;
 Италии (радиоканал «Rai Radio 1» телерадиокомпании «Rai» 189 кГЦ);
 Ливии радиоканал «Radio Jamahirya» (234 кГЦ) телерадиокомпании «LJBC»;
 Люксембурга радиоканал RTL (234 кГЦ), вещал в направлении Франции — прекращено 1 января 2023 года;
 Марокко радиоканал «SNRT Al Ida Al-Watania» (207 кГЦ) телерадиокомпании «SNRT» (Азилаль—Демнат);
 Норвегии радиоканалы «NRK P1» и «NRK P2» (153 кГЦ и ранее также на 216 КГЦ) телерадиокомпании «NRK»;
 Польши радиоканал «Radio Parlanent Radio Polonia» (198 КГЦ);
 Турции радиоканалы: «TRT GAP» (225 КГЦ), «TRT Radyo 1» (180 КГЦ), и «TRT Radyo 4» (162 и 243 кГЦ) телерадиокомпании «TRT»;
 Швеции (радиоканал «Sveriges Radio P1» радиокомпании «SR» 189 кГЦ);
 Финляндии радиоканал «Yle Radio 1» (252 кГЦ) телерадиокомпании «Yle»;
 Франции радиоканал Europe 1 (183 кГЦ);
 Нидерландов (радиоканал «NPO Radio 1», 171 кГц, телерадиокомпании «NPO»);
 Радиостанция «RMC» (216 кГЦ, вещал в направлении Франции);
 Чехии (радиоканал «Radiožurnál» радиокомпании «ČRo» 270 кГЦ).

Примечания 

Диапазоны радиоволн